John Esposito ist der Name folgender Personen:

* John Esposito (Musiker) (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Produzent
 John Esposito (Eishockeyspieler) (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 John L. Esposito (* 1940), US-amerikanischer Islamwissenschaftler und Hochschullehrer